

Geografia 
San Luis (República Dominicana) — cidade e município
Sant Lluís — ; município das Baleares, Espanha

Argentina 
São Luiz (Argentina) — ; capital da província homónima
San Luis (província)
San Luis del Palmar (departamento) — da província de Corrientes
San Luis del Palmar — capital da província homónima

Municípios de Cuba 
San Luis (Pinar del Río)
San Luis (Santiago de Cuba)

Municípios da Colômbia 
San Luis (Antioquia)
San Luis de Palenque
San Luis de Gaceno

Estados Unidos 
San Luis (Arizona) — cidade
San Luis (Colorado) — cidade
Condado de San Luis Obispo — da Califórnia
San Luis Obispo — capital do condado homónimo

Municípios de El Salvador 
San Luis de la Reina
San Luis del Carmen
San Luis La Herradura
San Luis Talpa

Municípios das Filipinas 
San Luis (Agusan do Sul)
San Luis (Aurora)
San Luis (Batangas)
San Luis (Pampanga)

Municípios da Guatemala 
San Luis (Guatemala) — do departamento de El Petén
San Luis Jilotepeque — do departamento de Jalapa

Municípios das Honduras 
San Luis (Comayagua)
San Luis (Santa Bárbara)

México 
San Luis Potosí (estado)

Municípios
San Luis Acatlán — do estado de Guerrero
San Luis Río Colorado — do estado de Sonora
San Luis del Cordero — do estado de Durango
San Luis de la Paz — do estado de Guanajuato
San Luis Potosí — capital do estado homónimo

Peru 
San Luis (Peru) — capital da província de Carlos Fermín Fitzcarrald, região de Ânchache

  Distritos
San Luis (distrito de Ânchache) — da província de Carlos Fermín Fitzcarrald
San Luis (distrito de Cañete)
San Luis (distrito de Lima)
San Luis (San Pablo) — da região de Cajamarca
San Luis de Lucma (distrito) — da província de Cutervo, Cajamarca
San Luis de Shuaro (distrito) — da província de Chanchamayo, Junín

Clubes de futebol 
San Luis Fútbol Club — extinto; do México
Club Deportivo San Luis — ou San Luis de Quillota; do Chile

Desambiguações de topônimos